

Населені пункти та їхні частини

 Боґумілув — село в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства
 Боґумілув — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Боґумілув — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Боґумілув — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Боґумілув — частина села Ценія-Друга в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки